Fabian Ebenhoch (ur. 1979) – austriacki skoczek narciarski. Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnął w sezonie 1999/2000, kiedy zajął 69. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów Pucharu Kontynentalnego 
  Bad Goisern – 9 stycznia 1999 (1. miejsce)
  Westby – 21 lutego 1999 (2. miejsce)
  Ishpeming – 5 marca 1999 (3. miejsce)
  Ishpeming – 7 marca 1999 (1. miejsce)
  Westby – 13 lutego 2000 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1979